Bürgerpark steht für: 

Orte:
 Bürgerpark (Bremerhaven-Geestemünde), Ortsteil von Geestemünde, Bremerhaven, Deutschland

Parkanlagen:

 Bürgerpark Marzahn in Berlin
 Bürgerpark Pankow in Berlin
 Bürgerpark (Bielefeld)
 Bürgerpark (Braunschweig)
 Bürgerpark in Bremen, siehe Bürgerpark und Stadtwald
 Bürgerpark (Bremerhaven) 
 Bürgerpark in Bruchsal, siehe Bruchsal #Bürgerpark
 Bürgerpark Nord in Darmstadt
 Bürgerpark (Dudeldorf)
 Bürgerpark in Frankfurt an der Oder, siehe Lennépark Frankfurt (Oder)
 Bürgerpark Theresienstein in Hof (Saale)
 Bürgerpark Feudenheim in Mannheim
 Bürgerpark Oberföhring in München
 Bürgerpark (Pasewalk)
 Bürgerpark Rodenberg, siehe Rodenberg #Parks
 Bürgerpark Saarbrücken
Eilbeker Bürgerpark in Hamburg
Bürgerpark Unkel

Siehe auch:
 Bürgerweide
 Volkspark